Addio giovinezza! – operetta del 1911 di Sandro Camasio e Nino Oxilia
 Addio giovinezza! – film del 1913 diretto da Nino Oxilia 
 Addio giovinezza! – film del 1918 diretto da Augusto Genina
 Addio giovinezza! – film del 1927 diretto da Augusto Genina
 Addio giovinezza! – film del 1940 diretto da Ferdinando Maria Poggioli
 Addio giovinezza! – sceneggiato televisivo del 1968 diretto da Antonello Falqui